Ligonnet ist der Familienname folgender Personen:

 Michel Ligonnet (* 1962), französischer Autorennfahrer
 René Ligonnet (* 1936), französischer Autorennfahrer